Митрофаниевское (Митрофаньевское, Митрофановское) кладбище — название ряда кладбищ во имя Святого Митрофана Воронежского на территории Российской Федерации.
 Митрофаниевское кладбище — кладбище в Санкт-Петербурге, существовавшее с 1831 года до середины XX века.
 Митрофаниевское лютеранское (финское) кладбище — кладбище в Санкт-Петербурге, располагавшееся рядом с Митрофаниевским кладбищем.
 Митрофановское кладбище — кладбище в Пензе.
 Митрофаньевское кладбище — кладбище в Воронеже.
 Митрофановское кладбище — кладбище в Челябинске.